Världsmästerskapen i brottning 2018 arrangerades i Budapest i Ungern mellan den 20 och 28 oktober 2018.

Beslutet att utse Budapest till värdstad togs den 30 september 2016 av Internationella brottningsförbundet. Det var sjunde gången mästerskapen hölls i Budapest.

Det tävlades i 30 viktklasser, 10 för damer och 20 för herrar, vilket var en utökning med sex klasser från tidigare VM. Ryssland blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 13 medaljer varav tio guld.

Medaljörer

Fristil 
Damer

Herrar

Grekisk-romersk

Medaljtabell

Källor
 Senior World Championships Budapest, HU Oct 2018 - Official Results. United World Wrestling. Läst 28 november 2019.

Noter 

2018 i Ungern
Brottningstävlingar
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportåret 2018